Il singolare femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Marija Šarapova era la detentrice degli ultimi due titoli, ma si è ritirata ai quarti di finale prima del match con Sara Errani.

In finale Serena Williams ha sconfitto Viktoryja Azaranka per 6-1, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Serena Williams (campionessa)
  Marija Šarapova (quarti di finale, ritirata)
  Viktoryja Azaranka (finale) 
  Agnieszka Radwańska (secondo turno)
  Li Na (terzo turno)
  Angelique Kerber (ritirata per problemi addominali)
  Sara Errani (semifinale) 
  Petra Kvitová (terzo turno)

  Samantha Stosur (quarti di finale)  
  Caroline Wozniacki (primo turno) 
  Nadia Petrova (primo turno) 
  Marija Kirilenko (terzo turno, ritirata) 
  Roberta Vinci (terzo turno) 
  Dominika Cibulková (terzo turno)  
  Ana Ivanović (primo turno) 
  Sloane Stephens (terzo turno)

Qualificate 

  Andrea Hlaváčková (primo turno)
  Lesja Curenko (primo turno)
  Melanie Oudin (secondo turno)
  Mathilde Johansson (primo turno)

  Mallory Burdette (primo turno) 
  Anabel Medina Garrigues (primo turno) 
  Simona Halep (semifinale) 
  Garbiñe Muguruza Blanco (secondo turno)

Lucky loser 
  Lourdes Domínguez-Lino (terzo turno)

Wild card 

  Nastassja Burnett (secondo turno)
  Karin Knapp (primo turno)

  Flavia Pennetta (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2013
WTA Tour 2013